Clava är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Gmelin 1790. Clava ingår i familjen Hydractiniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Clava